Hajnal István (1892–1956) történész
 Hajnal István (1963–) építőmérnök, ingatlanszakértő